Il singolare  dell'ASB Classic 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo ma non ha partecipato perché era incinta.

Elena Dement'eva ha vinto in finale 6–4, 6–1, contro Elena Vesnina.

Teste di serie 

  Elena Dement'eva (campione)
  Caroline Wozniacki (quarti)
  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
  Aleksandra Wozniak (secondo turno)

 Shahar Peer (quarti)
 Nicole Vaidišová (secondo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
 Carla Suárez Navarro (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2009